Железа́:

 Железа — орган человека и животных, производящий биологически активные вещества, такие как ферменты и гормоны.
 Железа (наказание) — вид наказания в древнем русском праве.